Sainte-Eulalie é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Aude. Estende-se por uma área de 6,5 km².

Demografia

Comunas de Aude